Tutume steht für:

 Tutume (Botswana), ein Ort in Botswana
 Tutume (Fluss), einen Fluss in Botswana